Op de US Open 2001 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 29 augustus tot en met 9 september 2001.

Algemeen

Samenvatting 
Titelverdedigers Arantxa Sánchez Vicario en Jared Palmer waren als vierde geplaatst. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van het vijfde reekshoofd, Ai Sugiyama en Ellis Ferreira.

Het als eerste geplaatste Australische duo Rennae Stubbs / Todd Woodbridge won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Lisa Raymond en Leander Paes in de match-tiebreak. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Stubbs had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Woodbridge vijf.

De Nederlandse Caroline Vis speelde samen met David Adams uit Zuid-Afrika. Zij bereikten de tweede ronde.

Het Belgische team Els Callens en Tom Vanhoudt strandde al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 7)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2001